BiH:
 Boljanovići (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik
 Boljanovići (Trnovo, FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo  
 Boljanovići (Trnovo, RS, BiH), naselje u općini Trnovo